Gebler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gebler (1899–1970), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Barbara Gebler (* 1963), deutsche Filmregisseurin
 Eckehart Schumacher-Gebler (1934–2022), deutscher Drucker und Professor für Druckkunst
 Friedrich August von Gebler (1782–1850), deutsch-russischer Arzt und Naturforscher
 Giuseppe Gebler (1812–um 1879), rumäniendeutscher Soldat und Komponist
 Günter Gebler (1932–2009), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hellmut Gebler (1921–2000), deutscher Bühnenbildner und Maler
 Karl von Gebler (1850–1878), österreichischer Historiker und Offizier
 Otto Gebler (1838–1917), deutscher Maler
 Rosemarie Gebler-Proxauf (1921–2011), österreichische Skirennläuferin
 Tobias Philipp von Gebler († 1786), Dramatiker und Staatsbeamter
 Wilhelm von Gebler (1803–1884), österreichischer Feldmarschallleutnant

Siehe auch:
 Gaebler, Gäbler